Александр Скачков:
 Скачков, Александр Анатольевич (род. 1960) — начальник Забайкальской железной дороги (с 2017).
 Скачков, Александр Афанасьевич (1935—1994) — советский партийный и государственный деятель.